Rebecca est un prénom féminin d’origine hébraïque (en hébreu :  Rivqa) fêté le 23 mars

Prénom 
 
 Rébecca, un personnage biblique.
 Rebecca Rolfe, plus connue sous le nom de Pocahontas (1595–1617), une chef amérindienne.
 Rebecca Kadaga, née le , une femme politique ougandaise.
 Rebecca Elson,  une astronome et écrivaine canadienne.

Patronyme 

 Biagio Rebecca (1735-1808), un artiste italien.

Titres d’œuvres 

 Rebecca, un roman de Daphné du Maurier paru en 1938.
 Rebecca, un film d’Alfred Hitchcock sorti en 1940.
 Rebecca, un film de Henri Andréani sorti en 1913.
 Rebecca, un téléfilm de Jim O'Brien diffusé en 1997.
 Rebecca, une comédie musicale autrichienne signée Michael Kunze et Sylvester Levay en 2006.
 Rebecca, un épisode de la série Better Call Saul diffusé en 2016.
 Rebecca, un film de Ben Wheatley sorti en 2020.
 Rebecca, une série télévisée policière française créée par le réalisateur et auteur Didier Le Pêcheur, diffusée depuis novembre 2021 sur la chaîne TF1.

Personnages de fiction 
 Rebecca Chambers, un personnage de la série de jeu vidéo Resident Evil.
 Rebecca, un personnage de l’univers de fiction du cycle de Dune de Frank Herbert, apparaissant dans le roman La Maison des mères.

Musique 
 Karine et Rebecca, un duo de chanteuses qui remporta en Belgique francophone un grand succès au milieu des années 1960.
 REBECCA, un groupe pop japonais des années 1980.
 Rebecca Black, une chanteuse de pop américaine, née le .

Autres 
 Rebecca, un célèbre raton laveur, animal de compagnie du président américain Calvin Coolidge et de son épouse.
 Rebecca (Géorgie)

Voir aussi 
Becky (homonymie)

Notes et références 

Patronyme italien
Prénom féminin
Prénom hébraïque
Homonymie de prénom